Kingella es el nombre que reciben los siguientes taxones:

Kingella, género de bacterias de la familia Neisseriaceae.
Kingella, género monotípico de plantas de la familia Loranthaceae.